Елейкино — название населённых пунктов:

Россия 
 Елейкино — деревня в Моркинском районе Республики Марий Эл.
 Елейкино — деревня в Удомельском районе Тверской области.